-Lieberman, -Liebermann, -Libermann ou Liberman est un patronyme d'origine germanique signifiant littéralement l'homme aimé.

Personnalités 
 Aaron Liberman (1845-vers 1880), militant socialiste juif, un des précurseurs du Bund ;
 Alexander Liberman (1912-1999), directeur artistique des éditions Condé Nast ;
 Anatoly Liberman (1937-), professeur du département de langues germaniques, scandinaves, slaves et flamandes à l'université du Minnesota ;
 Avigdor Liberman (1958- ), homme politique israélien, fondateur et dirigeant du parti Israel Beytenou ;
 David Liberman (1920-1983), médecin et psychanalyste argentin
 Nicole Évelyne Liberman Pagès (1942-2011), journaliste et animatrice de radio et télévision ;
 Evseï Liberman (1897-1983), économiste soviétique.
Patronyme juif